La Beta Ethniki 2006-2007 è la 48ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse alla Super League 2007-2008
      Retrocesse in Gamma Ethniki 2007-2008

Note 

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2006
Calcio nel 2007